Александр Фёдорович Иванов:
 Иванов, Александр Фёдорович (1867—1935) — отоларинголог, директор отоларингологической клиники Московского университета, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Иванов, Александр Фёдорович (1925—2009) — педагог.